Stenmalm ist der Familienname folgender Personen:

 Elliot Stenmalm (* 2002), schwedischer Handballspieler
 Philip Stenmalm (* 1992), schwedischer Handballspieler